Сен-Вера́н (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Прованс — Альпы — Лазурный Берег. Департамент коммуны — Верхние Альпы. Входит в состав кантона Эгюий. Округ коммуны — Бриансон.

Код INSEE коммуны — 05157.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 282 человека.

Экономика 
В 2007 году среди 197 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 155 были экономически активными, 42 — неактивными (показатель активности — 78,7 %, в 1999 году было 77,1 %). Из 155 активных работали 155 человек (87 мужчин и 68 женщин), безработных не было. Среди 42 неактивных 6 человек были учениками или студентами, 20 — пенсионерами, 16 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Приходская церковь Сен-Веран, исторический памятник.
 Солнечные часы.
 Астрономическая обсерватория, была основана в 1974 году, в 1990 году стала доступной для астрономов-любителей.
 Протестантская церковь, построена в 1804 году. Колокольня датируется 1843 годом.
 Приходская церковь Сент-Агат, восстановлен после наводнения в 1845 году.
 Музей сельской жизни в XIX—XX веках.

Фотогалерея

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки